Ivan Marchuk (né en 1936), artiste ukrainien
 Russ Marchuk (né en 1946), homme politique canadien
 Gouri Marchuk, mathématicien russe